Brecl ist der Familienname folgender Personen:
 Gašper Brecl (* 1999), slowenischer Nordischer Kombinierer
 Jerneja Brecl (* 2001), slowenische Skispringerin